PJ steht als Abkürzung für:

 Pararescue Jumpers, siehe United States Air Force Pararescue
 Partido Justicialista, eine argentinische Partei
 Personenjahr, die Menge an Arbeit, die eine Person durchschnittlich in einem Jahr arbeitet
 Petajoule, 1 Billiarde Joule, Maßeinheit für Energie
 Polícia Judiciária, portugiesische Kriminalpolizei
 Praktisches Jahr im Medizinstudium, siehe Studium der Medizin #Praktisches Jahr
 Pyjama, Schlafanzug
 Air Saint-Pierre, französische Fluggesellschaft (IATA-Code)
 Johnston-Atoll nach dem ICAO-Code
 Staatszugehörigkeitszeichen für Luftfahrzeuge von den Niederländischen Antillen, siehe Luftfahrzeugkennzeichen #Liste der Staatszugehörigkeitszeichen
 einen Flugboottyp der US-Küstenwache, siehe General Aviation PJ

PJ als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Großbritannien: Preston
 Norwegen: Arendal in der Provinz Aust-Agder
 Tschechien: Okres Plzeň-jih, deutsch: Pilsen-Süd (auslaufend)

Abkürzung